Serfözö est un nom propre roumain et tchèque qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1937-2014), footballeur slovaque ;
 Gavril Serfözö (1926-2002), footballeur international roumain.

Patronyme roumain
Patronyme slovaque